Marquina bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Marquina (Quillacollo) – Stadt im Municipio Quillacollo, Bolivien
 Marquina (Vinto) – Ort im Municipio Vinto, Bolivien
 Marquina (Spanien) – Ort in Nord-Spanien

Marquina ist ein Namensteil folgender Personen:
 Félix Berenguer de Marquina († 1826), spanischer Gouverneur der Philippinen und Vizekönig von Neuspanien